Apsilocera är ett släkte av steklar som beskrevs av Bouãek 1956. Apsilocera ingår i familjen puppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Puppglanssteklar
Apsilocera